wstęga – element orderu bądź innego odznaczenia
 wstęga – element godła tarczy herbowej
 wstęga boczna – pasmo włókien nerwowych przebiegające w pniu mózgu
 wstęga boczna – widmo sygnału modulowanego amplitudowo
 wstęga Bollingera
 wstęga Möbiusa
 Wstęga Warty
 Błękitna Wstęga Atlantyku

Zobacz też 
 szarfa
 wstążka
 taśma